Tangout peut être :

Géographie
 Tangout, une ville du Sénégal
 Tangout, un mont dans la région de Skikda, en Algérie

Histoire
 Les Tangoutes, un ancien peuple tibétain
 Le tangoute, leur langue